Osculum puede referirse a:

Una estructura excretoria de las esponjas (Porifera).
La palabra latina para beso (ósculo).
Parte de la ceremonia de homenaje feudal.
Osculum infame, ritual de brujería.